Гомбе () — штат на северо-востоке Нигерии. 21 по площади и 31 по населению штат Нигерии. Административный центр штата — город Гомбе.

История 
Штат Гомбе один из самых малонаселённых штатов в Нигерии. Был образован 1 октября 1996 года, на территории штата действуют законы шариата.

Население 
Большая часть жителей — фула по национальности.

Административное деление 
Административно штат делится на 11 ТМУ:

Примечания

Ссылки 
 Население штата 

Штаты Нигерии